Обиточненский сельский совет () — входит в состав
Черниговского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Обиточное.

История 
 1974 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Обиточное 
 с. Салтычия

Примечания